Снежки́ — зимняя игра. Также может означать:

Населённые пункты
 Снежки — село в Ставищенском районе Киевской области Украины.
 Снежки — село в Бурынском районе Сумской области Украины.
 Снежки — деревня в Червенском районе Минской области Белоруссии.

Прочее
 Снежки — сексуальная практика.

См. также
 
 
 Снежкин, Сергей Олегович (род. 1954) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и актёр.